

Personnages de fiction
 Le chasseur Van Pelt est un personnage du film Jumanji de Joe Johnston (1995) adapté du livre de Chris Van Allsburg (1982). Ce personnage est joué par Jonathan Hyde.
 Grace Van Pelt est un personnage de la sérié télévisée Mentalist de Bruno Heller interprété par Amanda Righetti.
 Linus, Lucy et Rerun Van Pelt, sont trois personnages du comic strip Peanuts de Charles M. Schulz.

Voir aussi